Nom de diversos membres de la dinastia dels Lusignan, els principals dels quals foren:
Joan I de Lusignan (Joan I de Xipre), rei de Xipre
 Joan II de Lusignan (Joan II de Xipre), rei de Xipre.
Joan de Lusignan, regent d'Armènia Menor